Cressey ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cressey (Kalifornien)
 Cressey (Michigan)

Personen:
 Donald R. Cressey (1919–1987), ein US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe
 Roger Cressey, US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Cressey Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika